Der blaue Express steht für:
 Der blaue Express (Roman), Kriminalroman von Agatha Christie
 Der blaue Express (2005), Verfilmung des Romans als Langfolge der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot
 Der blaue Express (1929), Stummfilm des Regisseurs Ilja Trauberg aus dem Jahr 1929